Магарас () — село в Горном улусе Якутии России. Административный центр Одунунского наслега. Население —  чел. () . Большинство жителей якуты.

География 
Село расположено в центральной части региона, на левом берегу реки Чакыя. Расстояние до улусного центра — села Бердигестях — 83 км, к западу, расстояние до Якутска — 96 км, к востоку.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Одунунский наслег.

Население

Инфраструктура 
В селе есть центр культуры, начальная средняя общеобразовательная школа (Магарасская общеобразовательная школа им. Л. Н. Харитонова), учреждения здравоохранения, ветеринарный центр, спортивный комплекс, спорт площадки, памятники, музеи, Одунунская модельная библиотека, кафе бар и точки торговли. Детский сад «Туллукчаана». Отделение почтовой связи 678041

Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Транспорт 
Через село проходит федеральная автотрасса «Вилюй».

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Горного улуса